Пожарево може да се отнася за:

 Пожарево, област Силистра
 Пожарево, област София
 Пожарево, град в Източна Сърбия